Willis kan syfta på:

Personer

Med Willis som efternamn
 Allee Willis (1947–2019), amerikansk låtskrivare
 Bailey Willis (1857–1949), amerikansk geolog och geograf
 Bruce Willis (född 1955), amerikansk skådespelare och sångare
 Chris Willis (född 1969), amerikansk sångare och musiker
 Connie Willis (född 1945), amerikansk science fiction-författare
 Errick F. Willis (1896–1967), kanadensisk politiker och curlingspelare
 Frank B. Willis (1871–1928), amerikansk politiker, republikan, guvernör, kongressrepresentant och senator för Ohio
 Fritz Willis (1907–1979), amerikansk punup- och reklamkonstnär
 Gary Willis (född 1957), amerikansk basist och kompositör
 Göran Willis (född 1950), svensk författare, TV-producent och journalist
 Harold Buckley Willis (1890–1962), amerikansk flygare, militär och arkitekt
 Helena Willis (född 1964), svensk illustratör
 John Christopher Willis (1868–1958), brittisk botanist
 Mary Willis Walker (född 1942), amerikansk författare
 Matt Willis (född 1983), brittisk musiker
 Nick Willis (född 1983), nyzeeländsk medeldistanslöpare
 Pete Willis (född 1960), brittisk hårdrockgitarrist
 Phil Willis (född 1941), brittisk politiker, liberaldemokrat
 Raymond E. Willis (1875–1956), amerikansk politiker, republikan, senator för Indiana
 Robert Willis (1886–1918), amerikansk flygare
 Rumer Willis (född 1988), amerikansk skådespelare
 Simeon S. Willis (1879–1965), amerikansk politiker, republikan, guvernör för Kentucky
 Thomas Willis (1621–1675), engelsk läkare och anatom
 Tony Willis (född 1960), brittisk boxare
 Victor Willis (född 1951), amerikansk sångare, låtskrivare och skådespelare

Med Willis som förnamn (urval)
 Willis Carrier (1876–1950), amerikansk ingenjör som utvecklade luftkonditioneringstekniken
 Willis Carto(1926–2015), amerikansk högerpopulistisk predikant
 Willis E. Lamb(1913–2008), amerikansk fysiker, nobelprostagare
 Willis O'Brien (1886–1962), amerikansk stopmotion-animatör
 Willis Smith (1887–1953), amerikansk politiker, demokrat, senator för North Carolina
 Willis Säwe (1907–1978), svensk pingstpredikant, missionär och redaktör 
 Willis R. Whitney (1868–1958), amerikansk kemist

Geografi

Antarktis 

 Mount Willis,

USA 

 Willis, Texas, ort, Montgomery County, 
 Willis, Kansas , ort, Brown County
 Willis, New Mexico , gruva, Doña Ana County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar